Минулорічна чемпіонка Петра Квітова програла Донні Векич у чвертьфіналі.

Титул виграла Кікі Бертенс,  здолавши у фіналі Векич, 7–6(7–2), 6–4.

Сіяні тенісистки
Чотири тенісистки з найвищим рейтингом починали турнір з другого кола.

Сітка

Фінальна частина

Верхня половина

Нижня половина

Кваліфікація

Сіяні

Відібралися

Щасливі лузери

Сітка кваліфікації

Перший кваліфаєр

Другий кваліфаєр

Третій кваліфаєр

Четвертий кваліфаєр

Зовнішні посилання
 Основна сітка 
 Сітка кваліфікації 

Тур WTA 2019
St. Petersburg Ladies' Trophy